Domaszków ist Name folgender Orte in Polen:
 Domaszków (Międzylesie) (Ebersdorf) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Międzylesie
 Domaszków (Wołów) (Dombsen) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wołów